Eickhof steht für:

 Schloss Eickhof, aus einem Gutshof entstandenes Gebäude in Liebenau in Niedersachsen
 Eickhof (Warnow), Ortsteil von Warnow (bei Bützow) (Mecklenburg-Vorpommern)
 Eickhof (Seehausen), ein Wohnplatz im Ortsteil Geestgottberg der Stadt Seehausen (Altmark), Landkreis Stendal, Sachsen-Anhalt

Siehe auch:
 Eickhoff
 Eikhof
 Eickerhöfe